Gadermann ist der Name von:

 Ernst Gadermann (1913–1973), deutscher Oberstabsarzt der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg, Kardiologe und Begründer der Telemedizin
 Michaela Axt-Gadermann (* 1967), deutsche Ärztin